Kamlöss (Menacanthus) är ett släkte av insekter som beskrevs av Neumann 1912. Kamlöss ingår i familjen spolätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spolätare